Patzer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Patzer (* 1943), deutscher Altphilologe
 Erhard Patzer (1899–1939), deutscher Biologe 

 Harald Patzer (1910–2005), deutscher Altphilologe
 Helmut Patzer (1919–2009), deutscher Kinderarzt
 Reinhardt Patzer (* 1872), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPD)
 Winfried Patzer (* 1941), deutscher Fußballspieler 

Patzer ist außerdem die Bezeichnung 
 für einen kleineren Fehler aus Unachtsamkeit.
 im Schachspiel sowohl für einen außergewöhnlichen Fehlzug, als auch für einen Spieler, dem diese Art von Fehler besonders häufig unterlaufen. (Siehe Patzer (Schach))

Siehe auch: